Tsou (volk), een inheemse bevolkingsgroep in Taiwan
 Tsou (taal), de Austronesische taal die door dit volk gesproken wordt